Een verkeersweg:
N65 (België)
N65 (Frankrijk)
N65 (Nederland), zie Rijksweg 65